Ciobanu (în ) este un sat în comuna Sergheevca din raionul Cetatea Albă, regiunea Odesa, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Ciobanu era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%), română (%) și bulgară (%).

Note 

Ciobanu, Sergheevca, Cetatea Albă, Odesa
Ciobanu, Sergheevca, Cetatea Albă, Odesa
Ciobanu, Sergheevca, Cetatea Albă, Odesa